Die Hansol Korea Open 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Seoul. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 20. bis 28. September 2008 statt.

Im Einzel gewann Marija Kirilenko gegen Samantha Stosur mit 2:6, 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Chuang Chia-jung / Hsieh Su-wei mit 6:3 und 6:0 gegen Wera Duschewina / Marija Kirilenko.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Seoul